Gullhöna kan avse:

 Gullhöna – ett familjärt namn för Tvåprickig nyckelpiga 
 Gullhöna – ett familjärt namn för Sjuprickig nyckelpiga